

Personnes 

 Charles L. Bitsch (1931-2016), un critique de cinéma, directeur de la photographie et réalisateur français
 Jana Bitsch, une karatéka allemande
 Marcel Bitsch (1921-2011), un compositeur français
 Noah Bitsch (né en 1989), un karatéka allemand

Lieux 
 Bitsch est une commune suisse du canton du Valais.
 Bitsch est le nom allemand de la commune française de Bitche en Moselle.
 Bitsch est le nom allemand de la commune slovaque de Bytča dans la région de Žilina.

Voir aussi 
 Bitschwiller

Homonymie de toponyme